Билице могу да буду:

 Билице (Далмација), насеље и средиште истоимене новоформиране општине у саставу Шибенско-книнске жупаније, сјеверна Далмација
 Билице (општина), општина у сјеверној Далмацији
 Билице (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Билице (Плетерница), насеље у општини Платерница, западна Славонија, Република Хрватска